Walnut Creek (BART), een metrostation in Walnut Creek (Californië)
Walnut Creek (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Walnut Creek (North Carolina), een plaats in de Amerikaanse staat North Carolina